Bertelli ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Bertelli (1921–1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Carlo Bertelli (* 1930), italienischer Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Augustus Bertelli (1890–1979), italienisch-britischer Ingenieur, Autorennfahrer und Automobilkonstrukteur; auch A.C. Bertelli und Gus Bertelli 
 Lorenzo Bertelli (* 1988), italienischer Rallyefahrer
 Maria Bertelli (* 1977), britische Volleyballspielerin
 Patrizio Bertelli (* 1946), italienischer Unternehmer
 Pino Bertelli (* 1943), italienischer Fotograf, Filmemacher, Filmproduzent, Filmkritiker und Autor
 Renato Bertelli (1900–1974), italienischer Bildhauer
 Timoteo Bertelli (1826–1905), italienischer römisch-katholischer Geistlicher, Mathematiker und Geophysiker
 Vasco Giuseppe Bertelli (1924–2013), italienischer römisch-katholischer Bischof

Unternehmen:
 E. Bertelli Ltd., ein ehemaliger britischer Hersteller von Automobilkarosserien

Siehe auch:
 Bertini
 Bertele